Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2005 (, ) — 11-й розыгрыш юношеского чемпионата мира среди футболистов не старше 17 лет. Проходил в 5 городах Перу с 16 сентября по 2 октября 2005 года.

Города и стадионы

Квалификация

Турнир

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по футболу среди юношеских команд
2005 год в футболе
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года
Чемпионаты мира в Перу
Международные соревнования по футболу в Перу
Спорт в Перу в 2005 году